Les Essarts (Eure)
 Les Essarts (Loir-et-Cher)
 Les Essarts (Vendée)
ook:
Les Essarts-le-Roi,  Yvelines
Les Essarts-lès-Sézanne,  Marne
Les Essarts-le-Vicomte,  Marne

gemeenten met de naam Les Essards